Het wereldkampioenschap superbike van Boedapest 1989 was de tweede ronde van het wereldkampioenschap superbike 1989. De races werden verreden op 30 april 1989 op de Hungaroring nabij Mogyoród, Hongarije.

Race 1

Race 2

Tussenstanden na wedstrijd

1989
Boedapest